

Musica
Karol – singolo di Annalisa Minetti del 2020

Onomastica
Karol – forma polacca, slovena e slovacca del nome proprio di persona Carlo

Persone
K.S. Karol – giornalista e scrittore polacco naturalizzato francese
Tina Karol' – cantante ucraina

Televisione
Karol – film d'animazione del 2011 prodotto da Mondo TV
Karol - Un uomo diventato papa – miniserie televisiva in due puntate del 2005
Karol - Un papa rimasto uomo – miniserie televisiva in due puntate del 2005, seguito della precedente

Pagine correlate
Carol